El idioma kom puede referirse a:
 El idioma qom (toba), lengua aborigen hablada en Argentina.
 El idioma kom, lengua autóctona de Camerún.